Multinational Force and Observers
 Medefinancieringsorganisatie
 Maschinenfabrik Oerlikon
 MFÖ, Turkse band